Johann Heinrich Reinbold ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Reinbold (Vermögensverwalter) (um 1648–1699), deutscher Vermögensverwalter und Zahlmeister
 Johann Heinrich Reinbold (Beamter, I), deutscher Beamter und Oberkommissar 
 Johann Heinrich Reinbold (Beamter, 1714) (1714–1778), deutscher Beamter und Militär-Oberkommissar